|-
| 144501 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144502 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144503 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144504 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144505 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144506 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144507 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144508 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144509 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144510 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144511 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144512 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144513 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144514 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144515 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144516 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144517 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144518 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144519 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144520 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144521 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144522 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144523 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144524 - ||  || 15 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144525 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144526 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144527 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144528 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144529 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144530 - ||  || 15 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 144531 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144532 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144533 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144534 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144535 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144536 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144537 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144538 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144539 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144540 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144541 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144542 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144543 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144544 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144545 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144546 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144547 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144548 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144549 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144550 - ||  || 9 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 144551 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144552 Jackiesue ||  || 19 martie 2004 ||  || 
|-
| 144553 - ||  || 23 martie 2004 ||  || 
|-
| 144554 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144555 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144556 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144557 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144558 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144559 - ||  || 16 martie 2004 ||  || 
|-
| 144560 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144561 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144562 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144563 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144564 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144565 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144566 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144567 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144568 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144569 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144570 - ||  || 16 martie 2004 || Valmeca || Valmeca
|-
| 144571 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144572 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144573 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144574 - ||  || 16 martie 2004 ||  || 
|-
| 144575 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144576 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144577 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144578 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144579 - ||  || 30 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144580 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 144581 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144582 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144583 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144584 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144585 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144586 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144587 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144588 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144589 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144590 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144591 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144592 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 144593 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144594 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144595 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144596 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144597 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144598 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144599 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 144600 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-